Camice – indumento professionale utilizzato in ambito sanitario o in laboratorio
 Camice – veste liturgica

Altri progetti